jama

1. kryjówka (w ziemi), nora, legowisko;

2. dół, wgłębienie gruntu;

3. wypełniona płynem przestrzeń między ścianą ciała a narządami wewnętrznymi u zwierząt i człowieka

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4
 Jama – przysiółek wsi Przewóz w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Jama – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Jama – część wsi Meszna w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Jama – kolonia wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy

Słowenia 
 Jama – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Kranj
 Jama – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Novo Mesto

Ekwador 
 Jama – miasto w prowincji Manabí
 Jama – kanton w prowincji Manabí

Inne 
 Jama (bóstwo) – bóstwo hinduistyczne, lokapala kierunku południowego
 Jama (buddyzm) – król świata głodnych duchów
 Jama (joga) – pięć norm etycznych z Jogasutr
 Jama (przełęcz) – przełęcz w Gorcach
 Jama (rzeka) – rzeka w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie magadańskim

Skrótowce 
 JAMA – czasopismo naukowe „Journal of the American Medical Association”
 JAMA – Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (Japan Automobile Manufacturers Association)

Zobacz też 
 Jama ciała – ogólnie: przestrzeń wewnątrz ciała zwierząt
 Jama bębenkowa
 Jama brzuszna
 Jama chłonąco-trawiąca
 Jama gębowa
 Jama macicy
 Jama miednicy
 Jama nosowa
 Jama otrzewnej
 Jama pachowa
 Jama pęcherzyka jajnikowego – przestrzeń międzykomórkowa pojawiająca się podczas rozwoju pęcherzyka jajnikowego (Graafa)
 Jama płaszczowa
 Jama przegrody przezroczystej
 Jama stawowa
 Jama sutkowa
 Jama ustna
 Wtórna jama ciała
 jama ofiarna – miejsce składania ofiar

Przypisy